

События 

 январь — солист группы Linkin Park Майк Шинода выпускает свой сольный проект — Fort Minor. Продюсерами альбома стали Jay-Z и сам Майк. Выпущенная пластинка The Rising Tied становится одной из лучшей хип-хоп пластинок 2006 года, а песня Where’d You GO становится рингтоном года.
 8 февраля — в Лос-Анджелесе прошло 48-е ежегодное вручение музыкальных наград «Грэмми».
 10 февраля — к рок-группе Megadeth присоединился бас-гитарист Джеймс Ломенцо, заменив Джеймса Макданафа.
 14 апреля — Россию впервые посетил основоположник техно — Хуан Аткинс, который в рамках DIA 2006 провёл мастер-класс, а также отыграл трёхчасовой диджей-сет.
 20 мая — на конкурсе песни Евровидение-2006 победила рок-группа Lordi с песней Hard Rock Hallelujah, выступавшая в сценических костюмах монстров.
 18 июня — 64 день рождения Пола Маккартни.
 Июль 2006 — группа Rhapsody переходит на лейбл Джоуи Де Майо Magic Circle Music и вынужденно меняет название на Rhapsody of Fire.
 12 сентября 2006 — Мадонна впервые дала концерт в России в рамках своего мирового турне Confessions Tour на БСА Лужники.
 Во второй половине года было объявлено об уходе из Scooter Джея Фрога, участника коллектива с 2002 года, и прихода на его место диджея Михаэля Симона. Начало «Четвёртой главы» в творчестве группы.
 15 октября — был закрыт известный нью-йоркский клуб CBGB. Концерт Патти Смит в этот день стал последним в истории клуба.

 В ноябре 2006 года группа «Земляне» отпраздновала своё 30-летие на юбилейных концертах, которые прошли в Государственном Кремлёвском дворце Москвы (07.11.2006), в Ледовом дворце Санкт-Петербурга (09.11.2006) и в московском Спортивно-концертном комплексе «Лужники» (11.11.2006). В этих концертах приняли участие известные зарубежные рок-музыканты из Uriah Heep, Deep Purple, Nazareth, Black Sabbath, Animals, Kingdom Come, Supermax, Smokie, Yes, и многие другие.
 Распалась финская метал-группа Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus.

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Bad Day» (Дэниел Паутер), второе место — «Temperature» (Шон Пол), третье место — «Promiscuous» (Нелли Фуртадо и Тимбалэнд)
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard 200) — «Some Hearts» (Кэрри Андервуд)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Crazy» (Gnarls Barkley)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Eyes Open» (Snow Patrol), второе место — «Beautiful World» (Take That), третье место — «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» (Arctic Monkeys)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Dixie Chicks и Рик Рубин за «Taking the Long Way»
 «Грэмми» за запись года — Dixie Chicks за «Not Ready to Make Nice»
 «Грэмми» за песню года — Dixie Chicks за «Not Ready to Make Nice»
 «Грэмми» за лучшее металл исполнение — «Slipknot» «Before I Forget»
 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — «Patience» (Take That), альбом — «Whatever People Say I Am That’s What I’m Not» (Arctic Monkeys)
 RAMP — Catharsis, Tracktor Bowling, Тараканы!, Trivium
 Лучшая песня  согласно журналу Rolling Stone — «Crazy» (Gnarls Barkley), второе место — «Steady As She Goes» (The Raconteurs), третье место — «Ridin'» (Chamillionaire)

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 Black Sabbath (Тони Айомми, Гизер Батлер, Оззи Осборн и Билл Уорд)
 Blondie (, , , , Крис Стейн, Дебби Харри и )
 Lynyrd Skynyrd (Боб Бёрнс, Ронни Ван Зант, , Эд Кинг, , Артимус Пайл, ,  и )
 Sex Pistols (Сид Вишес, Стив Джонс, Пол Кук, Глен Мэтлок и Джонни Роттен)
 Майлз Дэвис
Награда за жизненные достижения:
 Херб Алперт и Джерри Мосс

Зал славы авторов песен 
 
 
 
 
 
Награда Джонни Мерсера:
 Крис Кристофферсон
Награда Эйба Олмена издателю:
 Аллен Клейн
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Peter, Paul and Mary
Награда за выдающуюся песню:
 When the Saints Go Marching In
Награда Хэла Дэвида «Звёздный свет»:
 Джон Мейер

Зал славы кантри 
 
 Сонни Джеймс
 Джордж Стрейт

Группы

Новые 
 Amberian Dawn
 I See Stars
 Cage the Elephant
 Yeasayer
 Коrsика (декабрь)
 Van Canto
 Vishapakahr
 Винтаж
 Black Veil Brides
 AKB48
 Eurobandið
 Gouache

Воссоединившиеся 
 Возобновила деятельность группа Mechanical Poet в новом составе.
 Ultramagnetic MCs (распались в 2001)

Выпущенные альбомы

Январь 
3 января — First Impressions of Earth (The Strokes)

20 января — Rocket Ride (Edguy)

23 января — Keys to the World (Ричард Эшкрофт)

23 января — Amber (Clearlake)

24 января — Testify (P.O.D.)

24 января — Lights and Sounds (Yellowcard)

27 января — A Moment of Stillness (God Is an Astronaut)

31 января — For Me, It's You (Train)

Pražská pálená (Яромир Ногавица)

Февраль 
3 февраля — Come Clarity (In Flames)

6 февраля — The Life Pursuit (Belle & Sebastian)

6 февраля — Hello Young Lovers (Sparks)

7 февраля — Donuts (J Dilla)

13 февраля — Enter My Religion (Лив Кристин)

13 февраля — Timeless (Сержио Мендес)

15 февраля — Eclipse (Amorphis)

Март 
6 марта — On an Island (Дэвид Гилмор)

6 марта — Mr Beast (Mogwai)

7 марта — По пояс в небе (Николай Носков)

7 марта — Against All Oddz (Young Noble & E.D.I.)

9 марта — Когда мы вместе, никто не круче (Звери)

12 марта — Сильфы (Сильфы)

13 марта — Meds (Placebo)

14 марта — Super Colossal (Джо Сатриани)

14 марта — Dante XXI (Sepultura)

20 марта — Dubstep Allstars: Vol 3 (Kode9 feat. The Spaceape)

21 марта — Chicago XXX (Chicago)

21 марта — Kill (Cannibal Corpse)

21 марта — 3121 (Принс)

27 марта — Collected (Massive Attack)

27 марта — Storm (Theatre of Tragedy)

27 марта — Capaz de Todo (D’Nash)

28 марта — Educated Horses (Rob Zombie)

28 марта — Трудный возраст (МакSим)

29 марта — Human After All: Remixes (Daft Punk)

Апрель 
3 апреля — Нежность моя (Валерия)

4 апреля — Musique Vol. 1 1993–2005 (Daft Punk)

4 апреля — 2 войны (Слот)

4 апреля — I’m Not Dead (Пинк)

4 апреля — Karmacode (Lacuna Coil)

4 апреля — Operation: Mindcrime II (Queensrÿche)

5 апреля — Беспечный русский бродяга (Аквариум)

11 апреля — Chosen Lords (Aphex Twin)

11 апреля — Death by Sexy (Eagles of Death Metal)

17 апреля — Oneiric (Boxcutter)

18 апреля — Side Three (Эдриан Белью)

Август
1 августа - Year of the Dog...Again
(DMX)

Ноябрь
14 ноября - Doctor's Advocate (The Game)

Скончались 

 8 января —  (-), один из «пионеров» рок-н-ролла и ведущий радиопередач из США.
 9 января — Юрий Буков, болгарский пианист.
 19 января — Уилсон Пикетт (64) — американский певец и автор песен
 10 февраля — J Dilla, американский хип-хоп продюсер и рэпер
 23 февраля — Юрий Морозов, автор песен, музыкант, звукорежиссёр, писатель (57 лет)
 5 апреля — Джин Питни (66) — американский певец, музыкант и автор песен
 11 апреля — Proof, американский рэпер
 13 апреля — Эйси Киккава, музыковед и педагог (97 лет)
 2 июня —  (55) — американский музыкант, клавишник групп The Tubes и Grateful Dead
 3 июня —  (76) — американский музыкант, пианист группы Bill Haley & His Comets
 6 июня — Билли Престон, певец и композитор, известный своей работой с группами «The Beatles» (прозван «пятым битлом») и «The Rolling Stones» (59 лет)
 12 июня — Дьёрдь Лигети, композитор-авангардист, изобретатель микрополифонии, автор «Реквиема», «Атмосфер» и «Далёкого». (83 года)
 7 июля — Сид Барретт (60) — английский певец, музыкант и композитор, один из основателей, вокалист и автор песен группы Pink Floyd
 8 июля — Сабина Дюнзер, вокалистка готик-метал-группы «Elis» (29 лет)
 22 августа — Лауренциу Профета, румынский композитор (81 год).
 27 августа — Джесси Пинтадо, гитарист «Terrorizer», экс-гитарист «Napalm Death» (37 лет)
 20 сентября — Мартта Контула, композитор, оперная певица, музыкальный педагог (98 лет)
 21 сентября — Боз Барелл, бас-гитарист (60 лет)
 1 октября —  (81) — американский певец, вокалист группы The Moonglows
 3 ноября — Поль Мориа, дирижёр оркестра (81 год)
 17 ноября — Рут Браун (78) — американская певица
 2 декабря — Маришка Вереш, певица (59 лет)
 6 декабря — Сергей Воронин, клавишник группы «Пикник» (50 лет)
 7 декабря — Джей «Хути» Макшенн, (), американский джазовый и блюзовый пианист, вокалист, композитор и бэнд-лидер (90 лет)
 14 декабря — Ахмет Эртегюн (83) — турецко-американский бизнесмен, музыкальный продюсер, основатель лейбла Atlantic Records
 17 декабря —  (63) — британский музыкант, саксофонист и гитарист группы The Dave Clark Five
 25 декабря — Джеймс Браун (73) — американский певец
 26 декабря — Гоце Николовский, македонский певец и музыкант (р. 1947).

Примечания

См. также